Clara Büttiker (1886-1967), Zwitserse journaliste, feministe en schrijfster
 Rolf Büttiker (1950-), Zwitsers politicus

Zwitserse achternaam